Ел Азар има више значења:

 Ел Азар (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Азар (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Азар (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику